Edmond (Robert) Hubert Regout (1863-1913), Nederlands politicus, advocaat en minister
 François Joseph (Edmond) Regout (1870-1926), Nederlands wereldreiziger, eigenaar kasteel Meerssenhoven